Civitella kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Civitella Marittima, kommunhuvudort, Civitella Paganico, Toscana, Provincia di Grosseto, 
 Civitella in Val di Chiana, kommun, Toscana, Province of Arezzo, 
 Civitella di Romagna, kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 

Robotskapade Italienförgreningar